Der Dieb von Bagdad steht für:

 Der Dieb von Bagdad (Cornelius), Oper von Peter Cornelius
 Der Dieb von Bagdad (1924), US-amerikanischer Stummfilm von Raoul Walsh
 Der Dieb von Bagdad (1940), britischer Film von Ludwig Berger, Michael Powell und Tim Whelan
 Der Dieb von Bagdad (1978), britisch-französischer Film von Clive Donner 
 Der Dieb von Bagdad (Spiel), Brettspiel (2006)

Siehe auch:
 Die Diebin von Bagdad, deutscher Schlagerfilm von Karel Lamač (1952)
 Der Gauner von Bagdad, italienisch-französischer Film von Arthur Lubin (1960)